Kasanskaja ist der Name zweier Stanizen in Russland:
 in der Region Krasnodar, siehe Kasanskaja (Krasnodar)
 in der Oblast Rostow, siehe Kasanskaja (Rostow)

Kasanskaja bezeichnet außerdem die russisch-orthodoxe Ikone der Gottesmutter von Kasan.

Kasanskaja ist der Familienname folgender Personen:
 Alla Alexandrowna Kasanskaja (1920–2008), russische Schauspielerin